Czesław Chmielewski (1867–1921) –  przyrodnik
 Czesław Chmielewski (1887–1939) – dr nauk prawnych, poseł na Sejm II kadencji (1928–1930) w II Rzeczypospolitej
 Czesław Chmielewski (1894–1924) – działacz niepodległościowy, kapitan Wojska Polskiego (II RP)
 Czesław Chmielewski (1897–1960) – pułkownik kawalerii w II Rzeczypospolitej, dowódca 3 Pułku Ułanów Śląskich w 1939 roku
 Czesław Chmielewski (1924–2016) – pułkownik piechoty, twórca i właściciel Muzeum Chwały Oręża Polskiego w Witnicy
 Czesław Chmielewski (ur. w 1941) – działacz „Solidarności” w Opolu